Geisler ist der Familienname folgender Personen:

Namensträger

A 
 Achim Geisler (1949–2021), deutscher Schauspieler, Synchronsprecher und Synchronregisseur
 Adalbert Geisler (1844–1916), deutscher Hauptlehrer und Abgeordneter des Preußischen Abgeordnetenhauses
 Adam Friedrich Geisler (1757–um 1800), deutscher (sächsischer) Schriftsteller und Verleger
 Angelina Geisler (* 1986), deutsche Schauspielerin und Synchronsprecherin
 
 Aviaaja Geisler (* 1982), grönländische Badmintonspielerin

B 
 Bruno Geisler (1857–1945), deutscher Illustrator und Sammler

C 
 Christian Geisler (* 1984), österreichischer Koch
 Claudia Geisler-Bading (* 1965), deutsche Schauspielerin

D 
 David Geisler (* 1980), österreichischer Basketballspieler

E 
 Eberhard Geisler (* 1950), deutscher Literaturwissenschaftler, Übersetzer und Kritiker
 Ernst Geisler (* 1947), österreichischer Triathlet
 Erwin Geisler (* 1939), deutscher Schauspieler
 Eva-Maria Geisler (1936–2005), deutsch-österreichische Malerin, Grafikerin und Illustratorin

F 
 Felix Geisler (* 1997), deutscher Fußballspieler
 Friedrich Geisler (1899–nach 1955), deutscher Anglist und Lehrwerkpublizist (Thema Amerikanistik)
 Fritz Geisler (1890–1945), deutscher Politiker (DNVP)

G 
 Georg Geisler (1881–1964), deutscher Verwaltungsjurist und Politiker, Oberbürgermeister von Gleiwitz
 Gerald Geisler (* 1978), österreichischer Galoppertrainer

 Gerth Geisler (1882–1934), grönländischer Handelsverwalter und Landesrat

H 

 Heinrich Geisler (1849–?), deutscher Architekt
 Heinz Geisler (* 1950), deutscher Rockgitarrist
 Herbert Geisler (1921–1986), deutscher Politiker (LDP, FDP), Mitglied der Stadtverordnetenversammlung von Groß-Berlin
 Hermann Geisler (?–1909), deutscher Verleger und Buchhändler

I 
 Ilse Geisler (* 1941), deutsche Rennrodlerin

J 
 Jannick Geisler (* 1992), deutscher Radrennfahrer

 Jeremias Geisler (1884–1936), grönländischer Landesrat
 Joachim Geisler (1912–1969), Senatspräsident am Berliner Kammergericht
 Johan Christian Geisler (1779–1836), dänischer Kaufmann und kommissarischer Inspektor in Grönland
 Johann Gottlieb Geisler (1753–1816), technisch-naturwissenschaftlicher Schriftsteller und Übersetzer
 Johanna Geisler (1888–1956), deutsche Sängerin und Schauspielerin
 Johannes Geisler (1882–1952), österreichisch-italienischer Geistlicher, Bischof von Brixen
 Josef Geisler (* 1961), österreichischer Politiker (ÖVP)

K 
 Karl Geisler (* 1944), deutscher Badmintonspieler
 Karl Heinrich Geisler (1742–1789) deutscher Rechtswissenschaftler
 Kirsten Geisler (* 1949), deutsche Medienkünstlerin
 Kurt Geisler (* 1952), deutscher Schriftsteller und Pädagoge

L 
 Ladi Geisler (Miloslav Ladislav Geisler; 1927–2011), deutscher Musiker
 Liesl Geisler (1905–1985), österreichische Wirtin und Fluchthelferin
 Linus Geisler (* 1934), deutscher Arzt und Wissenschaftler

 Luisa Geisler (* 1991), brasilianische Autorin

M 
 Manfred Geisler (* 1941), deutscher Fußballspieler
 Marco Geisler (* 1974), deutscher Ruderer
 Martin Geisler (* 1977), deutscher Spiel-, Theater- und Medienpädagoge
 Martina Geisler (* 1986), österreichische Skirennläuferin

N 
 Natascha Geisler (* 1975), deutsche Synchronsprecherin
 Niklaus Geisler (1585–um 1665), deutscher Bildhauer und Architekt
 Norman Geisler (* 1932), US-amerikanischer evangelikaler Theologe und Autor

O

P 
 
 Peter Geisler (* 1956), deutscher Neurophysiologe und Schlafmediziner

R 
 Ralf Geisler (* 1945), deutscher Schriftsteller und Werbetexter
 Raul Geisler (* 1970), deutscher Komponist und Musikproduzent
 René Geisler (* 1976), deutscher Schauspieler
 Richard Geisler (1906–1967), deutscher Paläontologe und Bergwerksdirektor
 Robert Michael Geisler, Filmproduzent
 Rolf Geisler (1925–2012), deutscher Fischereibiologe und Limnologe
 Rudolf Geisler-Moroder (1919–2001), österreichischer Holzbildhauer und Fachschulgründer

S 
 Siegfried Geisler (1907–1943), deutscher Revierförster
 Simon Geisler (1868–1931), österreichischer Politiker (CSP), Abgeordneter zum Nationalrat
 Sofia Geisler (* 1963), grönländische Politikerin (Inuit Ataqatigiit)
 Stefan Geisler (* 1995), österreichischer Skeletonpilot

T 
 Thomas Geisler (* 1971), deutsch-österreichischer Designer und Museumskurator
 Thorsten Geisler-Wierwille (* 1966), deutscher Geochemiker und Hochschullehrer

U 
 Ulrich Geisler (* 1937), deutscher Politikwissenschaftler, Philosoph und Hochschullehrer

W 
 
 Wilhelm Geisler (* 1935), deutscher Anglist und Englischdidaktiker
 Willy Geisler (1886–1952), deutscher Komponist
 Wolff Geisler (* 1941), deutscher Mediziner und Autor

Siehe auch 
 Geislergruppe zwischen Villnöß und Gröden
 Aferer Geisler zwischen Afers und Villnöß, Teil der Peitlerkofelgruppe
 Geißler

Familienname
Deutscher Personenname